Scheherazade ou Sheherazade é o nome da narradora da coleção de contos árabes das Mil e uma noites. Na Wikipédia pode referir-se aos seguintes artigos:

Xerazade: o personagem principal das Mil e uma noites;
Scheherazade (Rimsky-Korsakov): poema sinfónico do compositor russo Nikolai Rimsky-Korsakov.
Rachel Sheherazade: jornalista

Desambiguação